Нямунас — многозначный термин.

 Нямунас — литовское название реки Неман. 
 «Нямунас» — литовский журнал в США (1950).
 «Нямунас» — литературный журнал, выходящий в Литве с 1967.
 Название гостиниц, ресторанов, предприятий.

См. также 
 Неман (значения)